Hasenhof ist der Name folgender Orte:
 Hasenhof (Blankensee), Wohnplatz der Gemeinde Blankensee, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Hasenhof (Donzdorf), Stadtteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hasenhof (Lauterbach), Ortsteil der Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Murrhardt), Stadtteil der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Neuerburg), Stadtteil der Stadt Neuerburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hasenhof (Rüngsdorf), Hofanlage in der Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Hasenhof (Titisee-Neustadt), Stadtteil der Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Vöhrenbach), Stadtteil der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Waldenbuch), Stadtteil der Stadt Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Waldshut-Tiengen), Hofgut in der Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Wolfach), Stadtteil der Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hasenhof (Wüstenrot), Ortsteil der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg